Estancia – tipologia di azienda agricola sudamericana
Estancia – municipalità delle Filippine nella Provincia di Iloilo
Estancia – città degli Stati Uniti d'America nel Nuovo Messico
Estância – comune del Brasile nello Stato di Sergipe
Estância Velha – comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Sul
Microregione di Estância – microregione del Brasile nello Stato di Sergipe
Diocesi di Estância – diocesi della Chiesa cattolica in Brasile